Арафат (долина) — місцевість за 20 кілометрів від Мекки. 
 Арафат (гора) — гора за 20 кілометрів від Мекки. Тут відбувається кульмінація мусульманського паломництва (хадж)
 День Арафат — мусульманське свято, що відзначається в 9-й день 12-го місяця зуль-хіджжа за мусульманським календарем 

Особи:
 Ясір Арафат — лідер палестинського визвольного руху; один із засновників і з 1969 лідер Організації визволення Палестини

Багатозначні терміни